Влади́мир Кузьми́н: 
 Кузьмин, Владимир Борисович (род. 1955) — российский рок-музыкант и автор песен. Народный артист России.
 Кузьмин, Владимир Валентинович (1923—1989) — советский актёр, режиссёр, педагог, народный артист РСФСР.
 Кузьмин, Владимир Васильевич (род. 1937) — советский и российский инженер-механик, авиаконструктор, Генеральный директор МАПО «МиГ».
 Кузьмин, Владимир Иванович (род. 1965) — российский преступник.
 Кузьмин, Владимир Ильич (1918—1994) — советский инженер-строитель, дипломат, художник.